Mule  – ibrido tra canarino e cardellino
 M.U.L.E.  – videogioco del 1983
 Francesco Mulè  – attore italiano
 Giorgio Mulé  – giornalista italiano
 Giuseppe Mulè  – compositore e direttore d'orchestra italiano

Pagine correlate
The Mule